Ранчо ла Пења има више значења:

 Ранчо ла Пења (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Пења (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Пења (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Пења (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику